Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee
Luchthaven Parijs Beauvais Tillé
Belgian Venture Capital & Private Equity Association, Belgische brancheorganisatie voor participatiemaatschappijen
Beroepsvereniging ambulancezorg
Belangenvereniging van Academici in de archeologie
Beveiligingsambtenaar
Bond van Adverteerders
Beroepsvereniging voor architecten
BVA Auctions, online veilinghuis.